Erythrocercus livingstonei és una espècie d'ocell de la família dels eritrocèrcids (Erythrocercidae) que habita la selva humida, boscos i matolls del sud de Tanzània, Moçambic, sud de Zàmbia, nord i est de Zimbàbue i sud de Malawi.

Referències 

Passeriformes